Le nom de bande K peut désigner différents intervalles spectraux :
 Bande K (infrarouge)
 Bande K (micro-ondes)

Bande spectrale